Волон:
 Волон — кантон во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег, департамент Альпы Верхнего Прованса.
 Волон — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег.
 Волон — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте.